«The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibb Songs» — дебютний LP-альбом британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущений у 1965 році.

Списки композицій

Сторона A 
 «I Was a Lover, a Leader of Men» — 3:31
 «I Don't Think It's Funny» — 2:54
 «How Love Was True» — 2:17
 «To Be or Not to Be» — 2:14
 «Timber!» — 1:47
 «Claustrophobia» — 2:14
 «Could It Be» — 2:05

Сторона B 
 «And the Children Laughing» — 3:21
 «Wine and Women» — 2:52
 «Don't Say Goodbye» — 2:23
 «Peace of Mind» — 2:17
 «Take Hold of That Star» — 2:42
 «You Wouldn't Know» — 2:12
 «Follow The Wind» — 2:10

B-side 
 «The Battle of the Blue and the Grey»
 «The Three Kisses of Love»
 «Turn Around, Look at Me»
 «(Theme from) The Travels of Jamie McPheeters»
 «Every Day I Have to Cry»

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees
Дебютні альбоми 1965